Подвысоцкий — фамилия; имеет женскую форму Подвысоцкая:
 Подвысоцкий, Александр Иосифович (1825—1883) — русский научный писатель, этнограф, лексикограф, историк-краевед Архангельской губернии.
 Подвысоцкий, Валериан Осипович (1822—1892) — русский фармаколог; отец В. В. Подвысоцкого.
 Подвысоцкий, Владимир Валерьянович (1857—1913) — русский учёный, патолог, эндокринолог, иммунолог, микробиолог, профессор, педагог.

 Подвысоцкая, Евгения Петровна (1854—1888) — медик Российской империи. 
 Подвысоцкая, Ольга Николаевна (1884—1958) — советский врач-дерматолог, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР.